Strum – frazione del comune di Roskovec, in Albania
Strum – villaggio del Wisconsin, Stati Uniti d'America